Lucio Aurelio Cotta – console nel 144 a.C.
Lucio Aurelio Cotta – console nel 119 a.C.
Lucio Aurelio Cotta – console nel 65 a.C.